Il Campionato argentino di rugby a 15 2011, massimo torneo per selezioni provinciali e più antico torneo nazionale argentino si è svolto dal 26 marzo al 23 aprile. Il successo è arriso per la sesta volta alla selezione della Unión Cordobesa de Rugby, guidata dall'ex giocatore azzurro Ramiro Pez. Come nella stagione precedente le squadre erano divise in tre livelli ("Campeonato", "Ascenso", "Estimulo") con meccanismo di promozione e retrocessione tra i livelli.

Torneo "Campeonato" 
Due gironi di quattro squadre, le prime due alle semifinali.

Le quarte di ogni girone disputano uno spareggio per la permanenza con le due vincenti del torneo "Ascenso".

Girone 1 

Classifica 

|}

Girone 2 

 Classifica: 

|}

Semifinali 

 Buenos Qualificata dopo i supplementari per aver realizzato la prima meta dell'incontro

Finale

Torneo "Ascenso"

Girone 1 

Classifica 

|}

 San Juan alle finali per la promozione al Torneo Campeonato
 Entre Rios ai play out di retrocessione

Girone 2 

Classifica 

|}

 Alto Valle alle finali per la promozione al Torneo Campeonato
 Austral ai play out di retrocessione

Finali promozione

Le vincenti dei gironi dell'Ascenso giocano per la promozione al "Campeonato 2011" contro le quarte dei due gironi del torneo "campionato"

 Mar del Plata rimane nella zona "Campeonato"

 Santa Fe retrocede nel torneo "Ascenso"
 San Juan promosso nel torneo campionato

Play-out

 Austral retrocede nella zona "Estimulo"

Torneo Estimulo 
Nuova formula. Le nove squadre disputano un torneo ("Super 9") in due giornate con partite di tempo ridotto giocate a Junín.

Tre gironi eliminatori, con partite tutte giocate il 31/3.

Finali il 2 aprile con promozione alla zona "ascenso" della vincente della "Copa de oro".

Prima fase 

Classifica 

|}

Classifica 

|}

|}

Copa de Oro 
(Torneo promozione) 

|}

 Andina promossa alla zona "Ascenso" del campionato 2012.

Copa de Plata 
Torneo per il 4º posto (20º nel ranking nazionale)

|}

Copa de bronce 

|}

Collegamenti esterni